Safeway Inc., een supermarktketen met winkels in de Verenigde Staten en Canada
 Safeway Stores, een voormalige Ierse supermarktketen
 Safeway (Australië), een voormalige Australische supermarktketen
 Safeway (Verenigd Koninkrijk), een voormalige Britse supermarktketen